Флаг сельского поселения Ермо́линское является официальным символом муниципального образования сельское поселение Ермолинское Истринского муниципального района Московской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 3 сентября 2010 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 6482.

Описание 
«Прямоугольное двухстороннее голубое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба сельского поселения в белом и жёлтом цвете».

Геральдическое описание герба гласит: «В лазоревом поле две серебряные лилии стеблями накрест, произрастающие из узкого пониженного стропила того же металла, снизу вырезанного в виде усечённых острых зубцов; всё сопровождено выходящим во главе золотым сияющим солнцем (без изображения лица)».

Обоснование символики 
Флаг разработан на основе герба сельского поселения Ермолинское и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Ермолинское сельское поселение расположено в центральной части Истринского района. На протяжении многих поколений крестьяне, проживающие на Ермолинской земле, занимались сельским хозяйством. Символика композиции флага многозначна:

— лилии, вырастающие из стропила, напоминающего очертаниями крышу дома, аллегорически символизируют центр муниципального образования — посёлок Агрогородок. Посёлок Агрогородок был построен в 1960-х годах как основная усадьба совхоза «Победа». Созданный как хозяйство нового образца, посёлок Агрогородок был экспериментальным проектом сельскохозяйственной отрасли. Сюда за новым опытом приезжали специалисты со всех уголков страны. Совхоз «Победа» долгое время занимал передовые позиции в производстве сельскохозяйственной продукции не только в районе, но и в области. Особым украшением Агрогородка стал зимний сад, обустроенный в доме культуры;

— сочетание лилий и созданных человеком сооружений (крыша) на флаге подчёркивает единение жителей с окружающей природой. Лилия — традиционный символ духовности, непорочности, избранности.

Выходящее сияющее солнце символизирует неразрывную историческую связь Ермолинского сельского поселения с Истринским районом: солнце — фигура флага Истринского муниципального района.

Голубой цвет (лазурь) — символ чести, благородства, духовности, возвышенных устремлений.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Жёлтый цвет (золото) — символ богатства, стабильности, уважения, интеллекта, энергии.

Примечания 

Флаги с изображением солнца
Флаги с изображением лилии